Osoby o tym nazwisku:
 António Andrade – portugalski rugbysta
 António Andrade – piłkarz z Wysp Świętego Tomasza i Książęcej
 Demetrius Andrade – amerykański pięściarz
 Ênio Andrade – brazylijski piłkarz 
 Jéssica Andrade – brazylijska zawodniczka mieszanych sztuk walki
 Andrade (Jorge Luís Andrade da Silva) – brazylijski piłkarz